Sillem Island is een onbewoond eiland in de regio Nunavut in Canada. Het is na Byloteiland het grootste eiland van de honderden eilanden in de Baffinbaai, ten oosten van Baffineiland.

Geografie
Sillem Island heeft een oppervlakte van 482 vierkante kilometer. Het hoogste punt van het eiland ligt op 1590 meter boven zeeniveau.

Onbewoond Canadees eiland
Eiland van Nunavut